Livermore pode referir-se a:

Localidades 

 Livermore (Califórnia)
 Livermore (Colorado)
 Livermore (Iowa)
 Livermore (Kentucky)
 Livermore (Maine)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos